Samytha är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Samytha ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Samytha